Young & Glamorous ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Chris Streams und des Labels Jules Jordan Video. Die Reihe wird den Genres Teen-Sex und Stockings zugeordnet.

Darsteller 
Young & Glamorous Vol.1 (2009): Faye Reagan, Mark Wood, Tanner Mayes, Mark Ashley, Amy Brooke, John Strong, Madison Parker, Michael Stefano, Ben English, Mr. Pete, Eden Adams, Kiara Diane
Young & Glamorous Vol.2 (2010): Jennifer White, Erik Everhard, Mark Wood, Jessie Andrews, Danica Dillon, Melanie Rios, Mark Ashley, Toni Ribas, Pat Myne, John Strong, Mr. Pete, Taylor Tilden, Victoria White, Torrie Madison
Young & Glamorous Vol.3 (2012): Riley Reid, Manuel Ferrara, Jada Stevens, Anikka Albrite, Prince Yahshua, Maddy O’Reilly, Erik Everhard, Molly Bennett, Mr. Pete
Young & Glamorous Vol.4 (2013): Manuel Ferrara, Remy LaCroix, Prince Yahshua, Cindy Starfall, Mischa Brooks, Presley Hart, Mr. Pete, Cameron Dee
Young & Glamorous Vol.5 (2013): AJ Applegate, Dani Daniels, Dillion Harper, Zoey Monroe, Belle Noire
Young & Glamorous Vol.6 (2014): Adriana Chechik, Keisha Grey, Casey Calvert, Dakota Skye, Stevie Shae
Young & Glamorous Vol.7 (2015): Aidra Fox, Ariana Marie, Veronica Rodriguez, Rachele Richey
Young & Glamorous Vol.8 (2015): Megan Rain, Karlee Grey, Marley Brinx, Alexis Adams
Young & Glamorous Vol.9 (2017): Bailey Brooke, Jill Kassidy, Angel Smalls, Harley Jade
Young & Glamorous Vol.10 (2019): Paige Owens, Vina Sky, Natalia Queen, Mackenzie Moss

Auszeichnungen 
2010: AVN Award – Best Young Girl Release

Nominierungen 
2013: AVN Award – Best Boy/Girl Sex Scene (Maddy O'Reilly, Manuel Ferrara)
2013: AVN Award – Best Tease Performance

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film